Hovi ist der Familienname folgender Personen:

 Kimmo Hovi (* 1994), finnischer Fußballspieler
 Matti Hovi (* 1937), finnischer Radrennfahrer
 Raila Hovi (* 1941), finnische Orientierungsläuferin, siehe Raila Kerkelä
 Sasu Hovi (* 1982), finnischer Eishockeyspieler